Jüdisches Jahrbuch steht für:
 Jüdisches Jahrbuch (Bratislava 1933)
 Amerikanisch-jüdisches Jahrbuch für Großbritannien
 Jüdisches Jahrbuch für Hessen-Nassau
 Jüdisches Jahrbuch für Sachsen
 Jüdisches Jahrbuch für Gross-Berlin